

Anno 
 1875 – (MDCCCLXXV in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1875 a.C.

Matematica 
 1875 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1875 Neruda – asteroide della fascia principale del sistema solare